Игенче - топоним:

 Игенче — деревня, Альшеевский район, Башкортостан
 Игенче — деревня, Аургазинский район, Башкортостан
 Игенче — деревня, Чекмагушевский район, Башкортостан
 Игенче — посёлок, Муслюмовский район, Татарстан
 Игенче — деревня, Тукаевский район, Татарстан
 Игенче — деревня, Алнашский район, Удмуртия